Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Florida 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Jana Novotná e Helena Suková che hanno battuto in finale Elise Burgin e Wendy Turnbull 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Jana Novotná /  Helena Suková (Campionesse)
 Hana Mandlíková /  Pam Shriver (secondo turno)
 Mary Joe Fernández /  Betsy Nagelsen (semifinali)
 Elise Burgin /  Wendy Turnbull (finale)

 Nicole Bradtke /  Elna Reinach (primo turno)
 Brenda Schultz /  Andrea Temesvári (semifinali)
 Manon Bollegraf /  Mercedes Paz (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat /  Judith Wiesner (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Florida 1990